Cordelgambiet, een opening van een schaakpartij een variant van de schaakopening Spaan
Cordel-literatuur, een uitgave in de populaire Braziliaanse literatuur
Sierra del Cordel, sierra in Spanje
Hurta Cordel, musicus, muziekimprovisationist